Tofts ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Tofts (1685–1756), englische Opernsängerin
 Mary Tofts (1703–1763), englisches Hausmädchen und Medienereignis, siehe  Mary Toft

Siehe auch:
 Toft
 Tofte
 Toft Hansen